Ulleung kan syfta på:
 Ulleungdo, en ö i Sydkorea, 130 km öster om fastlandet
 Ulleung-gun, en landskommun som omfattar Ulleungdo och kringliggande öar
 Ulleung-eup, en köping i Ulleung-gun